Příjmení Ginzkey má více nositelů:

Franz Karl Ginzkey (1871–1963), rakouský spisovatel
Hermine Ginzkey (1864–1933), malířka
Ignaz Ginzkey (1818–1876), rakouský továrník
Wilhelm Ginzkey (1856–1934), rakouský velkoprůmyslník